Code
NZD est un code, qui signifie :
 dollar, la monnaie de Nouvelle-Zélande, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)